Prionospio malmgreni är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1869. Prionospio malmgreni ingår i släktet Prionospio och familjen Spionidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
malmgreni